Одило́н:

 Одилон — герцог Баварии
 Одилон — граф Жероны
 Одилон Клюнийский — аббат Клюни, святой.
 Одилон Ланнелонг (1840—1911) — французский хирург, учёный, педагог, общественный и политический деятель.